Национа́льный романти́зм или национа́льная рома́нтика — традиционалистское направление в искусстве конца XIX — начала XX века, представители которого последовательно проводили ориентацию на историческую традицию и противостояли интернациональной версии модерна и модернизму. В настоящее время термин национальный романтизм применяют по отношению к широкому кругу национально-стилевых течений в искусстве периода конца историзма XIX века и модерна начала XX века.

Национальный романтизм чаще всего связывают с северным национальным романтизмом рубежа веков, возникшим в Северной Германии в качестве национального объединяющего стиля. В Швеции и Норвегии он утверждал национальные традиции в искусстве. В Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии выражал местное своеобразие. В России национальный романтизм развивался в качестве неорусского стиля 1870—1910-х годов.

В архитектуре национальным романтизмом зачастую обозначают архитектурный стиль Финляндии и стран Скандинавии конца XIX — начала XX века, который в процессе исторического развития трансформировался в национально-романтическую ветвь модерна. В русскоязычной историографии последнее объединяют термином «северный модерн», подразумевая под ним национально-романтическую ветвь модерна в Скандинавии и Финляндии, а также её региональное ответвление в Санкт-Петербурге. В целом национальный романтизм в архитектуре является более широким понятием, чем «северный модерн», охватывая и такие явления, как «драконий стиль» норвежского деревянного зодчества, закопанский стиль в Польше, а также попытки «сочинить» новый национальный стиль в странах никогда его не имевшего, например в Канаде.

Архитектура 

На рубеже XIX—XX веков возникла невиданная ранее конфронтация трёх архитектурных течений — новой рациональной архитектуры, национальной романтики и неоклассицизма, — достигшая высшей точки в 1910-х годах. Все три течения имели «союзников» в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и образовали отчётливые стилевые движения, тем не менее допускавшие различную идейную и функциональную трактовку. Национальная романтика, ровно как и неоклассицизм, противопоставляли модерну и модернизму последовательную ориентацию на историческую традицию.

Национальная романтика, существенно отличавшаяся от официально-национальной линии зодчества, приобрела наиболее сильные позиции в северных странах, в архитектуре Восточной и Южной Европы. Значительное место в стилизаторстве данного направления заняли мотивы народного зодчества, а подражание средневековым памятникам обогатилось значительными научными знаниями и умением «проникнуть в их образный строй». При этом пластическая трактовка архитектурных форм и орнаментика национально-романтической архитектуры явно соприкасалась с  приёмами, разработанными в модерне.

Национальный романтизм применялся при постройке практически всех типов зданий и сооружений. В официальном строительстве ярким примером являлась Стокгольмская ратуша (1911—1912, архитектор Рагнар Эстберг), кирпичное здание с башней — распространённым мотивом национального романтизма, повторявшим башни при ратушах старинных северных городов. В церковной архитектуре направление, подчас в точности повторявшее формы средневековых построек, распространилось в России (постройки Алексея Щусева и других архитекторов), Англии (Гилберт Скотт), Сербии (Елизавета Начич), Хорватии (Виктор Ковачич), Швеции (Ивар Тенгбум), Финляндии (Ларс Сонк). Достаточно большое распространение национальный романтизм приобрёл при строительстве культурных и общественно-бытовых зданий (Минеральные бани в Софии, 1907—1910, архитектор Петко Момчилов; Национальная библиотека в Рейкьявике, 1908, архитектор Т. Нильсен), в конторских постройках (работы Магнуса Поульсона в Норвегии, Владимира Покровского в России), при проектировании железнодорожных вокзалов (Ярославский вокзал, 1903—1904, архитектор Фёдор Шехтель; Казанский вокзал, 1914—1926, архитектор Алексей Щусев; Центральный вокзал в Хельсинки, 1904—1914, архитектор Элиэль Сааринен).

В жилищном строительстве национально-романтическое движение привело к стилизаторскому декорированию фасадов многоквартирных жилых домов в Германии, России, Словении и других странах, вызвало попытки изобрести новый национальный стиль, как в вычурных постройках Эдварда Леннокса в Канаде, а также привело к эффективному использованию мотивов старинного зодчества в массовой жилой застройке (жилые здания в духе фламандской архитектуры Эмиля ван Авербеке в Антверпене). Зодчие национальной романтики заимствовали композиции традиционных загородных построек: отели, повторявшие сельские усадьбы-шале в Швейцарии (швейцарский стиль); виллы в «калифорнийском стиле» в США, воспроизводившие формы старинных испанских миссий. Важное место в направлении уделялось использованию и интерпретации народного орнамента и средневекового зодчества: «драконовский стиль» в Норвегии; закопанский стиль в Польше, разработанный архитектором Станиславом Виткевичем. Характерной чертой являлось использование традиционных материалов народного зодчества — дерева в загородных дачах в России, дерева и камня в Финляндии и так далее.

В различных странах направление имело свои особенности. В Финляндии на рубеже XIX—XX веков выдвинулась сильная группа архитекторов, сумевшая придать национальной романтике господствующее положение в финской архитектуре первой четверти XX века. Сотрудничавшие между собой Герман Гезеллиус, Армас Линдгрен, Элиэль Сааринен интерпретировали образцы народного зодчества, а Ларс Сонк создавал сооружения в более импозантном стиле, впечатлявшие «тяжеловесной массой дикого камня» (Телефонная компания в Хельсинки, 1905—1909).

Для балканских государств национальный романтизм приобрёл значение примерно с 1907/1908 годов. Здесь архитекторы часто воспроизводили средневековую полосатую кирпично-каменную кладку (Петко Момчилов в Болгарии, П. Попович в Сербии), использовали резной каменный декор (Бранко Таназевич в Сербии; группа сербских архитекторов — Николае Гика-Будешти, П. Черкез и другие).

В Германии национально-романтическое движение воссоздавало главным образом мотивы кирпичной и каменной готики, тяготело к монументальным и суровым формам. Направление привилось в промышленной архитектуре (гидростанция в Веттере, 1908, архитектор Бруно Таут). Построенный на рубеже XIX—XX веков в Берлине магазин Вертхейма (1897—1904) архитектора Альфреда Месселя создал целую архитектурную тему неоготических универсальных магазинов, развитую позже и в других странах.

После 1910-х годов значение национальной романтики снижается, хотя позже направление переживает новый подъём в 1920—1930-х годах в форме традиционализма, особенно в тех странах, которые в это время приобрели самостоятельность. Позже направление привилось главным образом в архитектуре отелей, ресторанов, туристических центров, которым оно придавало живописность и национальный колорит. Опыт освоения народного зодчества в национальной романтике сыграл свою роль в истории органической архитектуры.

Дания 

Если для второй половины XIX века в датской архитектуре было характерно подражание стилям прошлых эпох, то строительство в 1892—1905 годах здания ратуши в Копенгагене по проекту архитектора Мартина Нюропа ознаменовало резкий перелом, положивший начало направлению национального романтизма. В данной краснокирпичной постройке были возрождены классические традиции датского зодчества, при этом архитектор творчески переосмыслил как национальное, так и мировое наследие. Ратуша с высокой башней, зубцами и эркерами создала, в ансамбле с позднее возведёнными в том же стиле зданиями, новый архитектурный центр Копенгагена.

Последним крупным сооружением национальной романтики в стране стала известная церковь Грундтвига в Копенгагене (1921—1940). Её архитекторы Педер Енсен-Клинт и Кааре Клинт создали монументальное сооружение в виде огромного органа, выглядевшего особенно внушительно на фоне прилегающей малоэтажной застройки.

Норвегия 

В начале XIX века Норвегия получила независимость от Дании и некоторую автономию в рамках заключённой в 1814 году шведско-норвежской унии, что способствовало развитию национальной культуры. Нараставшее во второй половине XIX века движение за полную независимость Норвегии привело к попыткам возрождения и развития местных традиций, в том числе к созданию национального стиля в архитектуре. Норвежские архитекторы, получившие образование за границей, в данный период ограничивались подражанием декоративному оформлению норвежской деревянной архитектуры. Характерными памятниками данного периода были постройки Хенрика Булля, и Хольма Мунте — создателя так называемого «драконовского стиля», в произведениях которого применялись типичные черты древнего декора ставкирок, в том числе голов «драконов». В данном стиле строились рестораны, туристические гостиницы, вокзалы и другие здания.

После разрыва унии со Швецией и получение независимости в 1905 году, наступивший экономический и культурный подъём вызвал оживление в строительстве. В открывшемся в 1910 году архитектурном факультете Норвежской высшей технической школы в Тронхейме стали более последовательно и углублённо изучать норвежское архитектурное наследие. Первые два десятилетия XX века отмечены развитием национального романтизма, использовавшего формы норвежской средневековой романо-готической архитектуры, увлечением архитекторов респектабельностью в объёмно-пространственных композициях в ущерб функциональности планировок, применением рустованного камня для облицовки, что придавало суровый характер постройкам. К крупным памятникам направления относились здания публичной библиотеки в Бергене (1906—1917, архитектор Юхан Улав Брокманн Нурхаген), Норвежской высшей технической школы в Тронхейме (1902—1910, архитектор Бредо Греве), Объединённого пароходного общества в Осло (1917, архитектор Магнус Поульсон), школы моряков в Осло (1916, архитекторы Андреас Бьерке и Георг Элиассен).

Россия 

В изучении романтизма в русской архитектуре рубежа XIX—XX веков основное внимание исследователи уделяют «национальному» ответвлению романтического направления, воплотившемуся в двух вариантах — неорусском стиле и северном модерне. Скандинавский национальный романтизм, благодаря публикациям в журналах, привлёк внимание санкт-петербургских архитекторов, увидевших в суровых и динамичных сооружениях данного направления черты, созвучные духу Санкт-Петербурга. Пришедшее из-за границы явление воплотилось в самостоятельное направление, оказавшееся вполне «петербургским». Лидерами русского варианта северного модерна стали Фёдор Лидваль, Николай Васильев, Алексей Бубырь, Ипполит Претро. В направлении проявились ассоциации с суровыми образами северной природы — скалами, дремучими лесами, угрюмым свинцовым небом. В формообразовании северный модерн был родственен интернациональному модерну, в нём культивировалась «обобщённая пластика крупных монолитных масс, где уже не находилось места обильной и измельчённой декорации», свойственной эклектике.

Под влиянием эстетики модерна схожие изменения претерпела строительная практика русского стиля. Новый вариант этого направления, распространившийся в начале XX века, получил название неорусского стиля. Для него в роли прототипов выступали уже не свойственные русскому стилю памятники московской и ярославских школ XVII столетия, а монументальные и лапидарные, «пронизанные ощущением эпической силы» сооружения новгородской и псковской школ или полные сказочности образцы народной деревянной архитектуры Русского Севера.

Крупными представителями неорусского направления являлись Владимир Покровский и Алексей Щусев. Большое влияние на распространение данной линии в архитектуре оказала деятельность выдающегося исследователя древнего национального наследия, архитектора Владимира Суслова, который активно занимался популяризацией древнерусского зодчества, публикуя результаты обмеров, проекты реставраций и реконструкций различных памятников, в том числе Софийского собора в Новгороде, Спасо-Мирожского собора в Пскове, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Его деятельность привлекала внимание архитекторов к национальным источникам в творчестве.

Владимир Покровский, опираясь на мотивы средневекового московского зодчества спроектировал характерные для неорусского стиля здания: здание Государственного банка в Нижнем Новгороде (1910—1912), Ссудную казну в Москве и Феодоровский собор в Царском селе (1910-е годы), напоминавший храмы XVII века. В церковных постройках Алексея Щусев смело воспроизводил образы древнего храмового зодчества Новгорода и Пскова. Из его культовых произведений выделяют: храм-памятник на Куликовом поле (1913), церковь Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке в Москве (1908—1912), жилой монастырский корпус в Овруче. Разрабатывая проекты зданий, возводимые за рубежом, архитекторы придавали строениям национально-русский облик: гостиница в итальянском городе Бари (1913—1914) и Русский выставочный павильон в Венеции (1914) — оба здания были построены по проектам Щусева.

Финляндия 

Для архитектуры Финляндии конца XIX века было характерно развитие двух направлений: эклектики и национального романтизма. В конце столетия и первые десятилетия XX века поиски нового стиля, обращение к истокам местного искусства привели к утверждению национальной романтики в качестве ведущего направления финской архитектуры. Данное стремление являлось частью общего развития культуры страны, демократических тенденций, опиравшихся на подъём национального самосознания. За образцы представители направления брали национальный фольклор и скандинавскую мифологию, а в архитектуре обращались к средневековому зодчеству. Значительное влияние на направление оказали живопись, в частности работы Акселя Галлен-Каллелы, творчество американского архитектора Генри Ричардсона и английских архитекторов конца XIX столетия.

Герман Гезеллиус, Армас Линдгрен, Элиэль Сааринен и Ларс Сонк стали инициаторами нового направления. Первой крупной работой организованной ими мастерской стал павильон на Всемирной выставке в Париже 1900 года, принёсший международную известность финскому романтическому национализму. Характерными приёмами стиля стали асимметричность композиции, широкое применение в облицовке местных материалов, а также интерпретация мотивов народного зодчества. Яркий пример их применения — здание дома-студии в Виттреске (1902), спроектированное Саариненом, Геззелиусом и Линдгреном.

В период расцвета национального романтизма были возведены такие крупные памятники направления, как здание Телефонной компании (1905—1909, архитектор Ларс Сонк), Национального музея (1906—1909, архитекторы Элиэль Сааринен, Герман Гезеллиус, Армас Линдгрен) и Финского национального театра (1901, архитектор Онни Тарьянне). Представители национальной романтики постепенно уходили от декоративизма, обращаясь к поиску строгих и лаконичных форм. Постройки направления со временем приобретали всё большую уравновешенность, исчезла массивность стен и крепостной характер декора. Логическим завершением данных поисков стало здание Центрального вокзала в Хельсинки (1904—1914), в композиции которого художественные формы романтизма были подчинены рациональной организации внутреннего пространства.

Со временем национальный романтизм утратил идейную почву, его лидер Элиэль Сааринен эмигрировал в 1923 году в США. Результаты художественных поисков представителей национальной романтики значительно обогатили местную архитектуру и имели большое значение для её развития. Также реакцией на живописность романтического направления стал возврат к более строгим композиционным формам, что привело к кратковременному возрождению классицизма в архитектуре Финляндии в 1920—1930-х годах.

Швеция 

Национальный романтизм заменил эклектику в архитектуре Швеции в 1880—1890-х годах. Зачинателем направления стал зодчий Исак Густав Класон, по проекту которого в Стокгольме возвели Музей северных стран (1892—1906). В архитектуре здания использовались черты традиционного стиля, так называемого «Ваза-Ренессанса». Поиски национального своеобразия выразились в использовании строительных материалов — традиционных для Швеции неоштукатуренного кирпича и гранита, создававших характерную для городов страны тёмную цветовую гамму застройки. В здании Городского суда в Стокгольме (1912—1915) архитектор Карл Вестман применил характерные черты королевского замка в Вадстене.

Ретроспективно-романтическая тенденция была свойственна культовому зодчеству Швеции, однако развивалась она в соединении с приёмами модерна. Завершающим для национальной романтики Швеции произведением стало построенное лидером этого движения Рагнаром Эстбергом здание ратуши в Стокгольме (1911—1912), в архитектурных формах которого, вдохновлённых народным зодчеством, символически воплощалась история государства. В данном строении нашли отражение лучшие черты национальной шведской архитектуры — мастерство использования цветовой гаммы и фактурной выразительности кирпичной кладки, выявление строго силуэта здания, поиски равновесия в сочетании с окружающим ландшафтом.

Изобразительное искусство 

В изобразительном искусстве национальный романтизм проявился раньше, чем в архитектуре. Ещё в XIX веке данное течение стало выразителем широкого общественного движения, придававшего искусству значение символа стабильности национальных традиций, но особенные качества оно приобрело в начале XX века. Ряд качеств национальной романтики соотносился с канонами модерна, такими как преобладание обобщённого поэтизированного образа над прямым впечатлением от натуры, узорно-орнаментальной композицией и плоскостно-графической манерой, исключавших воспроизведение световоздушной среды.

Основополагающее значение для направления имела идейно-художественная программа, свой круг легендарно-исторических, героических и лирических образов. Важной особенностью являлось крайне широкое обращение к фольклору и сказочному миру. Национальная романтика тяготела к синтезу искусств, монументально-декоративным решениям, внесла большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства, объединив народных мастеров и профессиональных художников. Характерными примерами стала организация в России художественных мастерских в Абрамцеве и Талашкине, а также в ряде других стран.

Одним их определяющих направлений движения стала иллюстрация к национальному эпосу и народным сказкам. Мастера, работавшие в данном жанре, образовали целые художественные национальные школы в России (Елена Поленова, Иван Билибин) и Норвегии (Эрик Вереншёлль, Теодор Киттельсен). Художники данного направления во многом следовали стилистике графики модерна.

Живопись национального романтизма была представлена яркими художниками. Одной из наиболее влиятельных фигур являлся швейцарец Фердинанд Ходлер, работавший также в русле символистского модерна, и ставший одним из основоположников национальной романтики в живописи. На рубеже XIX—XX веков Ходлер стал писать картины на патриотические и народные темы: триптих «Отступление при Мариньяно» (1896—1906), эскиз для мозаики «В. Телль» (1896—1903), «Битва при Нефельсе» (1896—1897). В первое десятилетие XX века художник развивал национальную тему в пейзажах, а в 1910-е годы создал новый цикл героико-монументальных произведений: «Дровосек» (1910), роспись «Выступление йенских студентов» (1909), картина «Битва при Мюртене» (1916—1917).

См. также 
 Романтический национализм
 Неоромантизм
 Хайматкунст

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитектурные стили
Архитектура XIX века
Архитектура XX века
История архитектуры
Архитектура историзма
Архитектура модерна